

Sigle
Proiezione latero-laterale nei radiogrammi

Codici 
 LL – codice vettore IATA di Allegro
 LL – codice ISO 3166-2:CL di Los Lagos (Cile)
 LL – codice ISO 3166-2:FI della provincia della Lapponia (Finlandia)

Informatica 
 Parser LL – parser top-down

Musica 
 LL Cool J – rapper statunitense

Altro 
 Ll – lettera supplementare dell'alfabeto latino
 LL – targa automobilistica di Linz-Land (Austria)
 LL – targa automobilistica di Landsberg am Lech (Germania)
 un tipo di condrite ordinaria